Ulica Wałowa w Gdańsku
 Ulica Wałowa we Lwowie
 Ulica Wałowa w Radomiu
 Ulica Wałowa w Tarnowie
 Ulica Wałowa w Warszawie
 Ulica Wałowa w Wodzisławiu Śląskim

Wałowa